Tokyo Stadium peut se rapporter à deux stades différents :  
 l’Ajinomoto Stadium, un stade multi-fonction,
 le Tokyo Stadium pour le baseball.